Le tournoi de tennis d'Espagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1997, classée en catégorie Tier III, se dispute à Madrid du 19 au .

Jana Novotná remporte le simple dames. En finale, elle bat Monica Seles, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mary Joe Fernández et Arantxa Sánchez Vicario.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Espagne
 Saison 1997 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1997
Espagne
Compétition de tennis à Madrid
Sport en Espagne en 1997
Tennis en mai 1997